Les Indomptés (Renegades), film américain de George Sherman (1946)
 Les Indomptés (Mobsters), film américain de Michael Karbelnikoff (1991)